Colletta peut faire référence à :
 Colletta di Castelbianco, un ancien village dans la Province de Savone
 Pietro Colletta (1775-1831), patriote, historien et général italien
 Vince Colletta (1923-1991), artiste de comic book et directeur artistique

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie